Žestika može označavati:
 Žestika, žestilj, tatarski javor, Acer tataricum L., biljna vrsta iz roda javora,  porodice Sapindaceae
 Žestika,  trušljika,  Frangula alnus Mill., biljna vrsta iz roda krkavina,  porodice Rhamnaceae
 Žestika, ilirska ljigovina,  smrdljiva ljigovina, Atadinus fallax (Boiss.) Hauenschild (sin. Rhamnus alpina L. ssp. fallax), biljna vrsta iz porodice Rhamnaceae
 Žestika, srednja krkavina, primorska krkavina, Rhamnus intermedia Steudel & Hochst. biljna vrsta iz porodice Rhamnaceae